Nancy Susana Costales Terán (nacida el 24 de marzo de 1960 en la ciudad de Riobamba, Ecuador) es una personalidad que ha contribuido al mundo de las artes en Ecuador.

Reseña biográfica 
Tiene dos hijos y es la quinta hija del matrimonio Terán-Costales. Su padre, Luis Alberto Costales Cazar, fue un prestigioso escritor y poeta ecuatoriano. Creció en un entorno artístico y empezó a escribir cuentos y poesía en su adolescencia. Su pasión por las artes es producto de la influencia de su padre, quien le impulsó a caminar por el luminoso sendero del arte de la palabra.

Estudios y trayectoria profesional 
Es Licenciada en Literatura Hispanoamericana. Tiene estudios en Administración de Empresas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y en Lengua y Literatura en la Universidad Central del Ecuador-extensión Chimborazo.

Actualmente, es maestra de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Jefferson, dirige un programa radial de cultura, da clases gratuitas de oratoria, realiza talleres literarios, conferencias y participa de manera activa en temas relacionados a la cultura y el arte. Ha recibido varias condecoraciones y premios por su labor social y artística.

Es propietaria de Café Libro El Zaguán (espacio de encuentro cultural para la poesía, el arte y la música), donde se realizan recitales de poesía todos los meses.

Forma parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Chimborazo, se ha desempeñado como presidenta de la Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo.

Preside la agrupación musical Rondalla de Riobamba y es presidenta del Club Los Superstar y del Club Antifaz.

Obras 

 Rondas bajo la luna
 Aromas
 Mayo en Flor
 Te espero
 Tú y yo
 Besar
 Contigo
 Sentimiento
 Amor
 A Riobamba

Reconocimientos 

 Condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, 2022
 Reconocimiento Internacional como Poeta, Escritora y Profesora, 2022

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Escritoras de Ecuador